Гагаузия:

 Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии.
 «Гагаузия» — футбольный клуб из города Комрат, столицы АТО Гагаузия.
 Республика Гагаузия — самопровозглашённое государство на территории бывшей Молдавской ССР, существовавшее с 1990 по 1994 год (юридически), фактически — до 1995 года.